

Persone 

 Alessandro d'Alessandro – umanista e giurista
 Andrés D'Alessandro – calciatore argentino
 Andrés D'Alessandro – giocatore di calcio a 5 uruguaiano
 Angelo D'Alessandro – regista
 Antonio D'Alessandro – diplomatico
 Barbara D'Alessandro – cantante ed attrice italiana nota come Pietra Montecorvino
 Ettore D'Alessandro – attore
 Gaetano d'Alessandro – arcivescovo cattolico italiano
Gennaro D'Alessandro – compositore e clavicembalista italiano
 Giovanni Maria D'Alessandro – politico e militare
 Joe D'Alessandro – altro nome con cui è conosciuto l'attore e modello statunitense Joe Dallesandro
 Irma d'Alessandro – giornalista
 Lorenzo d'Alessandro – pittore
 Luca D'Alessandro – politico
 Marco D'Alessandro – calciatore
 Pasquale D'Alessandro – autore televisivo
 Roberto D'Alessandro – attore italiano
 Roberto D'Alessandro – calciatore argentino
 Siro D'Alessandro – calciatore
 Victorio D'Alessandro – attore

Altro 

 Clan D'Alessandro – clan camorristico
 Tenimenti Luigi d'Alessandro – azienda vinicola italiana